Chakrabarty peut faire référence à : 
 Dipesh Chakrabarty (né en 1948), historien indien.
 Diamond v. Chakrabarty, arrêt de la Cour suprême des États-Unis (1980).
 Subodh Kumar Chakrabarty (1909-1987), mathématicien indien.